gmina Ostrów – gmina wiejska, powiat ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie
 gmina Ostrów Lubelski – gmina miejsko-wiejska, powiat lubartowski, woj. lubelskie
 gmina Ostrów Mazowiecka – gmina miejska, powiat ostrowski, woj. mazowieckie
 gmina Ostrów Mazowiecka – gmina wiejska, powiat ostrowski, woj. mazowieckie
 gmina Ostrów Wielkopolski – gmina miejska, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie
 gmina Ostrów Wielkopolski – gmina wiejska, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie

również:
 gmina Ostrów – dawna gmina wiejska, powiat janowski, gubernia lubelska
 gmina Ostrów – dawna gmina wiejska, powiat włodawski, gubernia siedlecka
 gmina Ostrów – dawna gmina wiejska, powiat baranowicki, woj. nowogródzkie
 gmina Ostrów – dawna gmina wiejska, powiat bóbrecki, woj. lwowskie
 gmina Ostrów – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, woj. lwowskie
 gmina Ostrów Kaliski – dawna gmina wiejska, powiat kaliski, woj. poznańskie
 gmina Ostrów Wartski – dawna gmina wiejska, powiat turecki, woj. łódzkie (II RP)

zobacz też:
 gmina Ostrowice
 gmina Ostrowiec Świętokrzyski
 gmina Ostrowite
 gmina Ostrowy
 gmina Ostrówek